Янчуки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Янчуки — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Янчуки — деревня в Щучинском районе Гродненской области.